Парвин ( — «Плеяды»; ) — фамилия.

Известные носители 
 Парвин, Абида (en, род. 1954) — пакистанская певица.
 Парвин, Али (род. 1946) — иранский футболист и футбольный тренер.
 Парвин, Мохамад (род. 1988) — иранский футболист.
 Парвин Нипа, Сейда Шабана (род. 1969) — бангладешская шахматистка.
 Парвин, Селина (en, 1931—1971) — бангладешская журналистка и поэтесса, убитая в ходе переворота 1971 года.
 Парвин, Фарида (en, род. 1954) — бангладешская певица.